Кубок России по русским шашкам среди женщин 2010 года в молниеносной программе прошёл 18 апреля в д/о Колонтаево (Московская область).

Главный судья, международный арбитр Ильенко В. Ф., главный секретарь, арбитр ФМЖД Мельников А. П..

 — Степанида Кириллина

 — Анна Чупрова

 — Наталья Фёдорова

Соревнования по русским шашкам в Колонтаево
События 18 апреля
2010 год в шашках